Половикова — українське прізвище. Чоловіча форма — Половиков.

Відомі носії 
 Половикова Валентина Василівна (була відома, як Валентина Сєрова, 1917/1919-1975) — радянська актриса театру та кіно.
 Половикова (Діденко) Клавдія Михайлівна (1896—1979) — радянська акторка театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1954). Мати акторки Валентини Сєрової.

Примітки